Francia est le nom latin de la France, également présent sous cette forme dans d'autres langues comme l'espagnol, l'italien, le galicien et le hongrois.

Francia est également un nom de famille (voir ci-dessous).

Artistes 
 les Francia, famille d'artistes italiens de l'école bolonaise ;
 Alexandre Thomas Francia (vers 1815 - Bruxelles 1884), peintre de marines ; 
 François Louis Thomas Francia (1772- 1839), aquarelliste français ;
  (née en 1949), peintre allemande ;
 Maria Grazia Francia (1931-), actrice italienne.

Personnalités politiques 

 José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), dictateur paraguayen ;
 Francia (groupe) est un groupe clandestin d'anti-autonomiste corse ayant opéré dans l'île dans les années 1980.

Sportifs 

 Juan-Pablo Francia, joueur argentin de football.
 Zsuzsanna Francia, rameuse américaine.

Presse 
 Francia, une revue allemande de Paris traitant de l'histoire de France et d'Allemagne

Sciences 
 Prix Rubio de Francia, une distinction mathématique espagnole.

Industrie 
Francia, une marque française d'appareils de chauffage, anciennement Coutisson, créée à Rouen en 1929, reprise par la Société générale de fonderie.

Politique 
FRANCIA était, à la fin des années 1970, une organisation clandestine, ayant mené des attaques contre le Front de libération nationale corse.

Homonymie de patronyme